Wybory parlamentarne w Polsce 1922

Sejm 

Wyborcy z całego obszaru Polski wybierali 444 posłów, z czego 372 z list okręgowych, zaś 72 z list państwowych. Kraj został podzielony na 64 okręgi wyborcze. Miasto Stołeczne Warszawa stanowiło oddzielny okręg wyborczy.
Wymienione niżej okręgi wyborcze wybierały posłów: Okręg nr 1 - miasto stołeczne Warszawa - 14, Okręg nr 2 - Warszawa powiat - 5, Okręg nr 3 - Siedlce - 4, Okręg nr 4 - Ostrów Mazowiecka - 4, Okręg nr 5 - Białystok - 6, Okręg nr 6 - Grodno - 4, Okręg nr 7 - Łomża - 4, Okręg nr 8 - Ciechanów - 5, Okręg nr 9 - Płock - 5, Okręg nr 10 - Włocławek - 5, Okręg nr 11 - Łowicz - 5, Okręg nr 12 - Błonie - 6, Okręg nr 13 - Łódź miasto - 7, Okręg nr 14 - Łódź powiat - 6, Okręg nr 15 - Konin - 6, Okręg nr 16 - Kalisz - 7, Okręg nr 17 - Częstochowa - 6, Okręg nr 18 - Piotrków Trybunalski - 5, Okręg nr 19 - Radom - 7, Okręg nr 20 - Kielce - 5, Okręg nr 21 - Będzin - 6, Okręg nr 22 - Sandomierz - 5, Okręg nr 23 - Iłża - 6, Okręg nr 24 - Łuków - 6, Okręg nr 25 - Biała Podlaska - 4, Okręg nr 26 - Lublin - 6, Okręg nr 27 - Zamość - 5, Okręg nr 28 - Krasnystaw - 5, Okręg nr 29 - Tczew - 5, Okręg nr 30 - Grudziądz - 4, Okręg nr 31 - Toruń - 5, Okręg nr 32 - Bydgoszcz - 6, Okręg nr 33 - Gniezno - 5, Okręg nr 34 - Poznań miasto - 4, Okręg nr 35 - Poznań powiat - 4, Okręg nr 36 - Szamotuły - 5, Okręg nr 37 - Ostrów Wielkopolski - 6, Okręg nr 38 - Chorzów - 5, Okręg nr 39 - Katowice - 5, Okręg nr 40 - Cieszyn - 7, Okręg nr 41 - Kraków miasto - 4, Okręg nr 42 - Kraków powiat - 8, Okręg nr 43 - Wadowice - 7, Okręg nr 44 - Nowy Sącz - 6, Okręg nr 45 - Tarnów - 7, Okręg nr 46 - Jasło - 6, Okręg nr 47 - Rzeszów - 7, Okręg nr 48 - Przemyśl - 6, Okręg nr 49 - Sambor - 6, Okręg nr 50 - Lwów miasto - 4, Okręg nr 51 - Lwów powiat - 7, Okręg nr 52 - Stryj - 6, Okręg nr 53 - Stanisławów - 9, Okręg nr 54 - Tarnopol - 10, Okręg nr 55 - Złoczów - 9, Okręg nr 56 - Kowel - 5, Okręg nr 57 - Łuck - 6, Okręg nr 58 - Krzemieniec - 5, Okręg nr 59 - Brześć nad Bugiem - 5, Okręg nr 60 - Pińsk - 5, Okręg nr 61 - Nowogródek - 6, Okręg nr 62 - Lida - 7, Okręg nr 63 - Wilno - 5, Okręg nr 64 - Święciany - 6.

Senat 
Senatorów wybrano w liczbie 111, z czego 93 z list okręgowych, zaś 18 z list państwowych. Każde województwo stanowiło oddzielny okręg wyborczy. Miasto Stołeczne Warszawa stanowiło oddzielny okręg wyborczy.
Wymienione poniżej okręgi wybierały senatorów: woj. pomorskie - 3, woj. poznańskie - 7, woj. śląskie - 4, woj. krakowskie - 7, woj. lwowskie - 9, woj. stanisławowskie - 4, woj. tarnopolskie - 5, woj. wołyńskie - 5, woj. lubelskie - 7, woj. kieleckie - 9, woj. łódzkie - 8, woj. warszawskie -7, M. St. Warszawa - 4, woj. białostockie - 4, woj. poleskie - 3, woj. nowogródzkie - 3, woj. wileńskie - 4.

Wymienione listy uzyskały następującą liczbę mandatów:

Wyniki w skali kraju 
Wybory do Sejmu RP I kadencji odbyły się 5  listopada 1922 r., a do Senatu RP I kadencji, tydzień później, 12 listopada 1922 r. Frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 67,87%. Na 13 009 887 wyborców swój głos oddało 8 830 231. Poszczególne komitety uzyskały następującą liczbę mandatów:

Udział poszczególnych list wyborczych w wyborach do Sejmu 1922 r.

Wyniki wyborów do sejmu z podziałem na poszczególne okręgi wyborcze

1. Okręg wyborczy nr 1 - miasto stołeczne Warszawa 

 564 264    uprawnieni do głosowania
 403 795    liczba głosujących
 401 504    głosy ważnie oddane
   2 291    unieważnione głosy
 71,56%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 168 582    41,75%   Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 7 mandatów
  83 241    20,62%   Polska Partia Socjalistyczna                               - 3 mandaty
  50 558    12,52%   Blok Mniejszości Narodowych RP                             - 2 mandaty
  26 920     6,67%   Komunistyczny Związek Proletariatu Miast i Wsi             - 1 mandat
  23 204     5,75%   Żydowski Demokratyczny Blok Ludowy                         - 1 mandat
  18 986     4,70%   Ogólno Żydowski Związek Robotniczy w Polsce Bund
  16 804     4,16%   Unia Narodowo - Państwowa
   6 476     1,60%   Polskie Centrum
   5 081     1,26%   Narodowa Partia Robotnicza

2. Okręg wyborczy nr 2 - Warszawa powiat 
 
 167 191    uprawnieni do głosowania
 127 557    liczba głosujących
 125 894    głosy ważnie oddane
   1 663    unieważnione głosy
 76,29%    frekwencja

 padło głosów na listę:

  70 673      55,41%    Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                 - 4 mandaty
  14 469      11,34%    Polska Partia Socjalistyczna                              - 1 mandat
  12 189       9,56%    Blok Mniejszości Narodowych RP
  11 226       8,80%    Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
   2 061       1,62%    Polskie Centrum
   1 569       1,23%    Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”
   1 426       1,11%    Komunistyczny Związek Proletariatu Miast i Wsi
   1 130       0,89%    Żydowski Demokratyczny Blok Ludowy
   1 060       0,83%    Ogólno Żydowski Związek Robotniczy w Polsce („Bund”)

3. Okręg wyborczy nr 3 - Siedlce 
 125 159    uprawnieni do głosowania
  99 111    liczba głosujących
  98 863    głosy ważnie oddane
     248    unieważnione głosy
 79,18%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 54 353      54,84%    Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                   - 4 mandaty
 10 715      10,81%    Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
 10 379      10,47%    Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”
  7 895       7,97%    Polska Partia Socjalistyczna
  7 852       7,92%    Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej
  4 601       4,64%    Polskie Centrum

4. Okręg wyborczy nr 4 - Ostrów Mazowiecka 
 165 447    uprawnieni do głosowania
 120 801    liczba głosujących
 110 383    głosy ważnie oddane
     418    unieważnione głosy
 66,97%    frekwencja

 padło głosów na listę:

  62 501      51,74%    Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                 - 3 mandaty
  18 883      15,63%    Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej     - 1 mandat
  16 538      13,69%    Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”
   4 408       3,65%    Polska Partia Socjalistyczna
   3 026       2,51%    Polskie Centrum
   1 437       1,19%    Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”

5. Okręg wyborczy nr 5 - Białystok 
 206 994    uprawnieni do głosowania
 139 487    liczba głosujących
 138 877    głosy ważnie oddane
     610    unieważnione głosy
 67,38%    frekwencja

 padło głosów na listę:

  33 072      23,71%    Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej      - 2 mandaty
  31 808      22,80%    Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 2 mandaty
  30 051      21,54%    Polskie Centrum                                            - 1 mandat
  20 280      14,54%    Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”                         - 1 mandat
   4 764       3,42%    Narodowa Partia Robotnicza
   3 773       2,71%    Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”
   2 984       2,14%    Polska Partia Socjalistyczna

6. Okręg wyborczy nr 6 - Grodno 
 156 417    uprawnieni do głosowania
 103 008    liczba głosujących
 102 384    głosy ważnie oddane
     624    unieważnione głosy
 65,85%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 27 968      27,15%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 2 mandaty
 26 732      25,95%     Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej      - 1 mandat
 21 507      20,88%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”                         - 1 mandat
 12 566      12,20%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”
  3 452       3,35%     Polskie Centrum
  2 892       2,81%     Polska Partia Socjalistyczna

7. Okręg wyborczy nr 7 - Łomża 
 147 446    uprawnieni do głosowania
 115 842    liczba głosujących
 115 307    głosy ważnie oddane
     535    unieważnione głosy
 78,56%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 64 641      55,80%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 4 mandaty
 15 223      13,14%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”
 12 333      10,65%     Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej
  8 242       7,12%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
  7 751       6,69%     Polska Partia Socjalistyczna
  1 422       1,23%     Chłopskie Stronnictwo Radykalne

8. Okręg wyborczy nr 8 - Ciechanów 
 182 402    uprawnieni do głosowania
 151 208    liczba głosujących
 150 880    głosy ważnie oddane
     328    unieważnione głosy
 82,89%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 83 106      54,96%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 4 mandaty
 20 927      13,84%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”  - 1 mandat
 16 158      10,69%     Polska Partia Socjalistyczna
 14 205       9,39%     Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej
  9 110       6,03%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
  1 017       0,67%     Chłopskie Stronnictwo Radykalne
    357       0,24%     Narodowa Partia Robotnicza

9. Okręg wyborczy nr 9 - Płock 
 159 355    uprawnieni do głosowania
 131 919    liczba głosujących
 131 721    głosy ważnie oddane
     198    unieważnione głosy
 82,78%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 61 788      46,84%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 3 mandaty
 24 182      18,33%     Polska Partia Socjalistyczna                               - 1 mandat
 17 478      13,25%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”
 17 052      12,93%     Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej
  6 575       4,98%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
    219       0,17%     Narodowa Partia Robotnicza

10. Okręg wyborczy nr 10 - Włocławek 
 150 363    uprawnieni do głosowania
 122 859    liczba głosujących
 122 406    głosy ważnie oddane
     453    unieważnione głosy
 81,70%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 49 687      40,44%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 2 mandaty
 20 626      16,79%     Polska Partia Socjalistyczna                               - 1 mandat
 20 005      16,28%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”  - 1 mandat
 19 009      15,47%     Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej      - 1 mandat
  6 705       5,45%     Polskie Centrum
  3 992       3,25%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
    576       0,47%     Narodowa Partia Robotnicza
     34       0,03%     Chłopskie Stronnictwo Radykalne

11. Okręg wyborczy nr 11 - Łowicz 
 160 610    uprawnieni do głosowania
 135 116    liczba głosujących
 134 753    głosy ważnie oddane
     363    unieważnione głosy
 84,12%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 46 881      34,70%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 3 mandaty
 30 722      22,74%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”                         - 1 mandat
 23 838      17,64%     Polska Partia Socjalistyczna                               - 1 mandat
 13 758      10,18%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”
 13 749      10,18%     Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej
  1 451       1,07%     Polskie Centrum
  1 134       0,84%     Ogólno Żydowski Związek Robotniczy w Polsce („Bund”)
    892       0,66%     Chłopskie Stronnictwo Radykalne
    646       0,48%     Narodowa Partia Robotnicza

12. Okręg wyborczy nr 12 - Błonie 
 185 324    uprawnieni do głosowania
 152 097    liczba głosujących
 151 533    głosy ważnie oddane
     564    unieważnione głosy
 82,07%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 52 506      54,96%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 3 mandaty
 29 656      19,50%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”  - 1 mandat
 27 237      17,91%     Polska Partia Socjalistyczna                               - 1 mandat
 18 924      12,44%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”                         - 1 mandat
 13 507       8,88%     Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej
  2 138       1,41%     Komunistyczny Związek Proletariatu Miast i Wsi
  1 934       1,28%     Narodowa Partia Robotnicza

13. Okręg wyborczy nr 13 - Łódź miasto 
 274 443    uprawnieni do głosowania
 223 487    liczba głosujących
 222 980    głosy ważnie oddane
     507    unieważnione głosy
 81,25%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 62 452      27,94%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 3 mandaty
 60 117      26,90%     Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej      - 2 mandaty
 43 683      19,55%     Narodowa Partia Robotnicza                                 - 2 mandaty  
 19 296       8,64%     Polska Partia Socjalistyczna
 14 049       6,29%     Komunistyczny Związek Proletariatu Miast i Wsi
 12 492       5,59%     Ogólno Żydowski Związek Robotniczy w Polsce „Bund”

14. Okręg wyborczy nr 14 - Łódź powiat 
 201 227    uprawnieni do głosowania
 176 806    liczba głosujących
 176 304    głosy ważnie oddane
     502    unieważnione głosy
 82,89%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 63 476      35,90%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 3 mandaty
 33 773      19,16%     Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej      - 1 mandat
 28 288      16,05%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”                         - 1 mandat
 18 618      10,56%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”  - 1 mandat
 15 396       8,73%     Polska Partia Socjalistyczna
 11 545       6,55%     Narodowa Partia Robotnicza

15. Okręg wyborczy nr 15 - Konin 
 195 037    uprawnieni do głosowania
 170 007    liczba głosujących
 169 558    głosy ważnie oddane
     448    unieważnione głosy
 87,16%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 55 804      32,83%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 3 mandaty
 28 973      17,09%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”  - 1 mandat
 25 798      15,22%     Polska Partia Socjalistyczna
 24 865      14,67%     Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej
 15 063       8,88%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
 12 433       7,33%     Polskie Centrum
  3 195       1,88%     Narodowa Partia Robotnicza

16. Okręg wyborczy nr 16 - Kalisz 
 207 414    uprawnieni do głosowania
 176 461    liczba głosujących
 175 934    głosy ważnie oddane
     527    unieważnione głosy
 85,07%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 51 841      29,38%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 2 mandaty
 42 226      24,00%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”  - 2 mandaty
 23 925      13,60%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”                         - 1 mandat
 20 675      11,75%     Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej      - 1 mandat
 19 566      11,12%     Polska Partia Socjalistyczna                               - 1 mandat
 10 407       5,92%     Polskie Centrum
  3 818       2,17%     Chłopskie Stronnictwo Radykalne
  1 022       0,58%     Narodowa Partia Robotnicza

17. Okręg wyborczy nr 17 - Częstochowa 
 187 464    uprawnieni do głosowania
 162 698    liczba głosujących
 162 117    głosy ważnie oddane
     581    unieważnione głosy
 86,78%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 51 409      31,60%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 3 mandaty
 47 045      29,02%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”  - 2 mandaty
 18 066      11,14%     Polska Partia Socjalistyczna                               - 1 mandat
 16 034       9,89%     Polskie Centrum
 14 500       8,94%     Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej
  5 758       3,55%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
  3 874       2,39%     Narodowa Partia Robotnicza

18. Okręg wyborczy nr 18 - Piotrków Trybunalski 
 153 796    uprawnieni do głosowania
 126 260    liczba głosujących
 125 558    głosy ważnie oddane
     702    unieważnione głosy
 82,09%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 47 854      37,90%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 3 mandaty
 21 728      17,31%     Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej      - 1 mandat
 16 826      13,40%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”                         - 1 mandat
 12 071       9,61%     Polska Partia Socjalistyczna
 11 879       9,46%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”
  9 072       7,23%     Narodowa Partia Robotnicza
  1 670       1,33%     Polskie Centrum
    133       0,11%     Chłopskie Stronnictwo Radykalne

19. Okręg wyborczy nr 19 - Radom 
 219 594    uprawnieni do głosowania
 175 569    liczba głosujących
 174 899    głosy ważnie oddane
     670    unieważnione głosy
 79,97%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 60 151      34,26%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 3 mandaty
 41 055      23,47%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”                         - 2 mandaty
 23 524      13,45%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”  - 1 mandat
 20 506      11,73%     Polska Partia Socjalistyczna                               - 1 mandat
 18 458      10,55%     Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej
  2 011       1,15%     Polskie Centrum
  1 547       0,89%     Narodowa Partia Robotnicza

20. Okręg wyborczy nr 20 - Kielce 
 169 942    uprawnieni do głosowania
 144 177    liczba głosujących
 143 753    głosy ważnie oddane
     424    unieważnione głosy
 84,83%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 54 838      38,15%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”  - 3 mandaty
 39 496      27,48%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 2 mandaty
 14 812      10,30%     Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej
 14 164       9,85%     Polska Partia Socjalistyczna
 12 466       8,67%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
  4 627       3,22%     Chłopskie Stronnictwo Radykalne
  1 152       0,80%     Polskie Centrum

21. Okręg wyborczy nr 21 - Będzin 
 198 115    uprawnieni do głosowania
 159 179    liczba głosujących
 158 381    głosy ważnie oddane
     798    unieważnione głosy
 80,34%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 45 831      28,94%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 2 mandaty
 40 117      25,33%     Polska Partia Socjalistyczna                               - 2 mandaty
 33 006      20,84%     Komunistyczny Związek Proletariatu Miast i Wsi             - 1 mandat
 17 490      11,04%     Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej      - 1 mandat
  8 447       5,33%     Narodowa Partia Robotnicza
  6 723       4,25%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”

22. Okręg wyborczy nr 22 - Sandomierz 
 171 964    uprawnieni do głosowania
 141 242    liczba głosujących
 140 559    głosy ważnie oddane
     683    unieważnione głosy
 82,13%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 49 673      35,34%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”  - 2 mandaty
 33 504      23,84%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”                         - 2 mandaty
 24 925      17,73%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 1 mandat
 15 563      11,07%     Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej
 14 726      10,48%     Polska Partia Socjalistyczna
  1 173       0,83%     Polskie Centrum
    510       0,36%     Żydowski Demokratyczny Blok Ludowy
    480       0,34%     Chłopskie Stronnictwo Radykalne

23. Okręg wyborczy nr 23 - Iłża 
 192 673    uprawnieni do głosowania
 156 876    liczba głosujących
 156 432    głosy ważnie oddane
     448    unieważnione głosy
 81,37%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 54 728      34,99%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”  - 3 mandaty
 25 167      16,09%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 1 mandat
 22 374      14,30%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”                         - 1 mandat
 18 650      11,92%     Polska Partia Socjalistyczna                               - 1 mandat
 14 995       9,59%     Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej
  8 111       5,19%     Polskie Centrum
  6 442       4,12%     Chłopskie Stronnictwo Radykalne
  2 818       1,80%     Narodowa Partia Robotnicza

24. Okręg wyborczy nr 24 - Łuków 
 191 963    uprawnieni do głosowania
 151 400    liczba głosujących
 142 736    głosy ważnie oddane
   8 664    unieważnione głosy
 78,86%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 42 532      29,80%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”  - 2 mandaty
 41 179      28,85%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 2 mandaty
 19 771      13,85%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”                         - 1 mandat
 15 528      10,88%     Chłopskie Stronnictwo Radykalne                            - 1 mandat
 14 809      10,38%     Blok Mniejszości Narodowych RP
  5 990       4,20%     Polskie Centrum
  1 690       1,18%     Związek Proletariatu Miast i Wsi

25. Okręg wyborczy nr 25 - Biała Podlaska 
 155 044    uprawnieni do głosowania
 115 892    liczba głosujących
 115 292    głosy ważnie oddane
     600    unieważnione głosy
 74,74%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 36 835      31,40%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 2 mandaty
 23 599      20,36%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”                         - 1 mandat
 22 957      19,81%     Blok Mniejszości Narodowych RP                             - 1 mandat
 14 230      12,28%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”
  7 347       6,34%     Polska Partia Socjalistyczna
  4 084       3,52%     Ogólno Żydowski Związek Robotniczy w Polsce („Bund”)
  2 267       1,96%     Polskie Centrum
  1 291       1,11%     Chłopskie Stronnictwo Radykalne

26. Okręg wyborczy nr 26 - Lublin 
 220 735    uprawnieni do głosowania
 160 672    liczba głosujących
 160 193    głosy ważnie oddane
     479    unieważnione głosy
 72,78%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 33 784      21,09%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”  - 2 mandaty
 28 738      17,94%     Blok Mniejszości Narodowych RP                             - 1 mandat
 26 339      16,44%     Polska Partia Socjalistyczna                               - 1 mandat
 22 344      13,95%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”                         - 1 mandat
 18 533      11,57%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 1 mandat
 11 956       7,46%     Chłopskie Stronnictwo Radykalne
  6 828       4,26%     Polskie Centrum
  4 706       2,94%     Ogólno Żydowski Związek Robotniczy w Polsce („Bund”)
  2 652       1,66%     Żydowski Demokratyczny Blok Ludowy

27. Okręg wyborczy nr 27 - Zamość 
 164 180    uprawnieni do głosowania
 121 121    liczba głosujących
 120 025    głosy ważnie oddane
   1 096    unieważnione głosy
 79,19%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 29 986      24,98%     Chłopskie Stronnictwo Radykalne                            - 2 mandaty
 28 461      23,71%     Blok Mniejszości Narodowych RP                             - 2 mandaty
 25 017      20,84%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”  - 1 mandat
 13 912      11,59%     Polska Partia Socjalistyczna
 11 819       9,85%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej
  9 161       7,63%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”

28. Okręg wyborczy nr 28 - Krasnystaw 
 169 370    uprawnieni do głosowania
 124 982    liczba głosujących
 124 626    głosy ważnie oddane
     356    unieważnione głosy
 73,79%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 37 341      29,96%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”  - 2 mandaty
 28 738      23,06%     Blok Mniejszości Narodowych RP                             - 1 mandat
 25 252      20,26%     Chłopskie Stronnictwo Radykalne                            - 1 mandat
 19 538      15,67%     Polska Partia Socjalistyczna                               - 1 mandat
  7 118       5,71%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  
  5 519       4,43%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”                         
  3 140       2,52%     Polskie Centrum

29. Okręg wyborczy nr 29 - Tczew 
 139 602    uprawnieni do głosowania
 115 410    liczba głosujących
 115 171    głosy ważnie oddane
     239    unieważnione głosy
 83,02%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 71 776      62,32%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 4 mandaty
 25 609      22,24%     Narodowa Partia Robotnicza                                 - 1 mandat
 13 015      11,30%     Blok Mniejszości Narodowych RP 
  2 283       1,98%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
  1 887       1,64%     Polska Partia Socjalistyczna

30. Okręg wyborczy nr 30 - Grudziądz 
 130 781    uprawnieni do głosowania
 105 950    liczba głosujących
 105 819    głosy ważnie oddane
     331    unieważnione głosy
 81,01%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 49 646      46,92%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 2 mandaty
 25 517      24,11%     Narodowa Partia Robotnicza                                 - 1 mandat
 23 690      22,39%     Blok Mniejszości Narodowych RP                             - 1 mandat
  4 041       3,82%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
  1 659       1,57%     Polska Partia Socjalistyczna

31. Okręg wyborczy nr 31 - Toruń 
 145 694    uprawnieni do głosowania
 120 174    liczba głosujących
 118 220    głosy ważnie oddane
     954    unieważnione głosy
 82,48%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 67 444      57,05%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 4 mandaty
 30 791      26,05%     Narodowa Partia Robotnicza                                 - 1 mandat
 15 240      12,89%     Blok Mniejszości Narodowych RP 
  4 041       3,42%     Żydowski Robotniczy Komitet Wyborczy (Poalej-Syjon)

32. Okręg wyborczy nr 32 - Bydgoszcz 
 190 510    uprawnieni do głosowania
 163 849    liczba głosujących
 163 344    głosy ważnie oddane
     507    unieważnione głosy
 86,07%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 77 367      47,36%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 3 mandaty
 44 340      27,15%     Narodowa Partia Robotnicza                                 - 2 mandaty
 32 454      19,87%     Blok Mniejszości Narodowych RP                             - 1 mandat
  5 798       3,55%     Polska Partia Socjalistyczna
  1 782       1,09%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”

33. Okręg wyborczy nr 33 - Gniezno 
 151 667    uprawnieni do głosowania
 133 436    liczba głosujących
 133 150    głosy ważnie oddane
     286    unieważnione głosy
 87,98%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 64 544      48,47%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 3 mandaty
 41 043      30,82%     Narodowa Partia Robotnicza                                 - 2 mandaty
 17 120      12,86%     Blok Mniejszości Narodowych RP 
  5 358       4,02%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
  3 142       2,36%     Polska Partia Socjalistyczna
  1 672       1,26%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”

34. Okręg wyborczy nr 34 - Poznań miasto 
  97 080    uprawnieni do głosowania
  80 866    liczba głosujących
  80 598    głosy ważnie oddane
     268    unieważnione głosy
 83,29%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 61 245      75,99%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 4 mandaty
 13 418      16,65%     Narodowa Partia Robotnicza
  2 893       3,59%     Polska Partia Socjalistyczna
  1 679       2,08%     Związek Proletariatu Miast i Wsi
  1 357       1,68%     Centrum Mieszczańskie

35. Okręg wyborczy nr 35 - Poznań powiat 
 140 218    uprawnieni do głosowania
 122 738    liczba głosujących
 122 413    głosy ważnie oddane
     325    unieważnione głosy
 87,53%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 62 319      50,91%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 3 mandaty
 37 680      30,78%     Narodowa Partia Robotnicza                                 - 1 mandat
 13 418      10,96%     Blok Mniejszości Narodowych RP 
  8 003       6,54%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”

36. Okręg wyborczy nr 36 - Szamotuły 
 160 483    uprawnieni do głosowania
 144 550    liczba głosujących
 144 198    głosy ważnie oddane
     354    unieważnione głosy
 90,07%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 67 715      46,96%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 3 mandaty
 40 580      28,14%     Narodowa Partia Robotnicza                                 - 1 mandat
 32 267      22,38%     Blok Mniejszości Narodowych RP                             - 1 mandat
  3 223       2,24%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”

37. Okręg wyborczy nr 37 - Ostrów Wielkopolski 
 186 602    uprawnieni do głosowania
 165 864    liczba głosujących
 165 603    głosy ważnie oddane
     261    unieważnione głosy
 88,89%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 62 447      37,71%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 3 mandaty
 51 481      31,09%     Narodowa Partia Robotnicza                                 - 2 mandaty
 32 218      19,45%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”                         - 1 mandat
 17 716      10,70%     Blok Mniejszości Narodowych RP

38. Okręg wyborczy nr 38 - Chorzów 
 170 791    uprawnieni do głosowania
 107 204    liczba głosujących
 106 608    głosy ważnie oddane
     596    unieważnione głosy
 62,77%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 43 666      40,96%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 3 mandaty
 38 942      36,53%     Blok Mniejszości Narodowych RP                             - 2 mandaty
 11 086      10,39%     Polska Partia Socjalistyczna
  9 665       9,07%     Narodowa Partia Robotnicza 
  2 875       2,70%     Komunistyczna Partia Górnego Śląska

39. Okręg wyborczy nr 39 - Katowice 
 166 253    uprawnieni do głosowania
 114 933    liczba głosujących
 114 252    głosy ważnie oddane
     681    unieważnione głosy
 69,13%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 37 364      32,70%     Blok Mniejszości Narodowych RP                             - 2 mandaty
 34 249      29,98%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 1 mandat
 21 591      18,90%     Polska Partia Socjalistyczna                               - 1 mandat
 17 854      15,63%     Narodowa Partia Robotnicza                                 - 1 mandat
  2 518       2,20%     Komunistyczna Partia Górnego Śląska

40. Okręg wyborczy nr 40 - Cieszyn 
 215 892    uprawnieni do głosowania
 133 702    liczba głosujących
 133 281    głosy ważnie oddane
     421    unieważnione głosy
 61,93%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 51 413      38,57%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 4 mandaty
 24 384      18,30%     Polska Partia Socjalistyczna                               - 1 mandat
 24 211      18,17%     Blok Mniejszości Narodowych RP                             - 1 mandat
 23 256      17,45%     Narodowa Partia Robotnicza                                 - 1 mandat
  9 547       7,16%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”

41. Okręg wyborczy nr 41 - Kraków miasto 
 109 641    uprawnieni do głosowania
  73 166    liczba głosujących
  72 879    głosy ważnie oddane
     287    unieważnione głosy
 66,73%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 27 620      37,90%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 2 mandaty
 19 272      26,44%     Polska Partia Socjalistyczna                               - 1 mandat
 16 910      23,20%     Związek Narodowo-Żydowski                                  - 1 mandat
  2 287       3,14%     Unia Narodowo-Państwowa
  1 817       2,49%     Narodowa Partia Robotnicza

42. Okręg wyborczy nr 42 - Kraków powiat 
 257 702    uprawnieni do głosowania
 196 664    liczba głosujących
 195 859    głosy ważnie oddane
     805    unieważnione głosy
 76,39%    frekwencja

 padło głosów na listę:
 
 52 874      27,00%     Polska Partia Socjalistyczna                               - 3 mandaty
 40 302      20,58%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 2 mandaty
 38 212      19,51%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”                    - 2 mandaty
 31 847      16,26%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”                         - 1 mandat
  4 596       2,35%     Unia Narodowo-Państwowa
  4 283       2,19%     Narodowa Partia Robotnicza

43. Okręg wyborczy nr 43 - Wadowice 
 228 367    uprawnieni do głosowania
 148 259    liczba głosujących
 147 221    głosy ważnie oddane
   1 038    unieważnione głosy
 64,92%    frekwencja

 padło głosów na listę:
 
 41 714      28,33%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”                         - 2 mandaty
 32 245      21,90%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 2 mandaty
 25 475      17,30%     Polska Partia Socjalistyczna                               - 1 mandat
 17 968      12,20%     Polskie Centrum                                            - 1 mandat
 14 394       9,78%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”                    - 1 mandat

44. Okręg wyborczy nr 44 - Nowy Sącz 
 178 276    uprawnieni do głosowania
 129 501    liczba głosujących
 128 922    głosy ważnie oddane
     579    unieważnione głosy
 72,64%    frekwencja

 padło głosów na listę:
 
 57 909      44,92%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”                         - 3 mandaty
 18 956      14,70%     Polskie Centrum                                            - 1 mandat
 18 188      14,11%     Polska Partia Socjalistyczna                               - 1 mandat
 18 184      14,10%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 1 mandat
  8 028       6,23%     Związek Narodowo-Żydowski
  3 099       2,40%     Centrum Mieszczańskie
  2 720       2,11%     Narodowa Partia Robotnicza

45. Okręg wyborczy nr 45 - Tarnów 
 229 751    uprawnieni do głosowania
 161 234    liczba głosujących
 160 844    głosy ważnie oddane
     387    unieważnione głosy
 70,19%    frekwencja

 padło głosów na listę:
 
 81 768      50,84%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”                         - 5 mandatów
 28 267      17,57%     Polskie Centrum                                            - 2 mandaty
 12 126       7,54%     Polska Partia Socjalistyczna    
 11 318       7,03%     Związek Narodowo-Żydowski
  7 908       4,91%     Narodowa Partia Robotnicza 
  6 439       4,00%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej

46. Okręg wyborczy nr 46 - Jasło 
 198 100    uprawnieni do głosowania
 153 735    liczba głosujących
 152 901    głosy ważnie oddane
     834    unieważnione głosy
 77,60%    frekwencja

 padło głosów na listę:
 
 59 848      39,14%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”                         - 4 mandaty
 15 312      10,01%     Polskie Centrum                                            - 1 mandat
 14 507       9,49%     Narodowa Partia Robotnicza                                 - 1 mandat
 10 891       7,12%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej
  8 674       5,67%     Chłopskie Stronnictwo Radykalne 
  7 582       4,96%     Polska Partia Socjalistyczna    
  6 555       4,28%     Związek Proletariatu Miast i Wsi
  5 160       3,37%     Centrum Mieszczańskie
  3 875       2,53%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”

47. Okręg wyborczy nr 47 - Rzeszów 
 221 846    uprawnieni do głosowania
 153 120    liczba głosujących
 152 540    głosy ważnie oddane
     580    unieważnione głosy
 69,02%    frekwencja

 padło głosów na listę:
 
 76 908      50,42%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”                         - 5 mandatów
 21 836      14,31%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 1 mandat
 15 312      10,04%     Zjednoczone Stronnictwo Żydowskie                          - 1 mandat
 12 334       8,09%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”
  8 223       5,39%     Polska Partia Socjalistyczna    
  5 651       3,70%     Narodowa Partia Robotnicza

48. Okręg wyborczy nr 48 - Przemyśl 
 222 631    uprawnieni do głosowania
 131 464    liczba głosujących
 130 646    głosy ważnie oddane
     818    unieważnione głosy
 59,05%    frekwencja

 padło głosów na listę:
 
 36 414      27,87%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”                         - 2 mandaty
 21 418      16,39%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 1 mandat
 20 642      15,80%     Narodowa Partia Robotnicza                                 - 1 mandat
 15 438      11,82%     Komitet Zjednoczonych Stronnictw Narodowo-Żydowskich       - 1 mandat
 13 584      10,40%     Polska Partia Socjalistyczna                               - 1 mandat
  8 123       6,22%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”    
  3 691       2,83%     Unia Narodowo-Państwowa

49. Okręg wyborczy nr 49 - Sambor 
 215 849    uprawnieni do głosowania
  96 619    liczba głosujących
  95 396    głosy ważnie oddane
   1 223    unieważnione głosy
 44,76%    frekwencja

 padło głosów na listę:
 
 32 358      33,92%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”                         - 3 mandaty
 19 625      20,57%     Ukraiński Niezależny Chłopski Komitet                      - 1 mandat
 17 279      18,11%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 1 mandat
 14 381      15,08%     Komitet Zjednoczonych Stronnictw Narodowo-Żydowskich       - 1 mandat
  5 924       6,21%     Polska Partia Socjalistyczna
  2 315       2,43%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”

50. Okręg wyborczy nr 50 - Lwów miasto 
 137 414    uprawnieni do głosowania
  78 261    liczba głosujących
  77 961    głosy ważnie oddane
     300    unieważnione głosy
 56,95%    frekwencja

 padło głosów na listę:
 
 33 485      42,95%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 2 mandaty
 24 069      30,87%     Komitet Zjednoczonych Stronnictw Narodowo-Żydowskich       - 2 mandaty
 13 939      17,88%     Polska Partia Socjalistyczna                               - 1 mandat
  3 491       4,48%     Ogólno Żydowski Związek Robotniczy w Polsce („Bund”)
  1 632       2,09%     Centrum Mieszczańskie

51. Okręg wyborczy nr 51 - Lwów powiat 
 275 520    uprawnieni do głosowania
  98 868    liczba głosujących
  97 691    głosy ważnie oddane
   1 117    unieważnione głosy
 35,45%    frekwencja

 padło głosów na listę:
 
 41 131      42,10%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”                         - 4 mandaty
 17 106      17,51%     Komitet Zjednoczonych Stronnictw Narodowo-Żydowskich       - 1 mandat
 14 880      15,23%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 1 mandat
  9 669       9,90%     Polska Partia Socjalistyczna                               - 1 mandat
  5 352       5,48%     Polskie Centrum 
  4 844       4,96%     Ukraiński Niezależny Chłopski Komitet

52. Okręg wyborczy nr 52 - Stryj 
 253 552    uprawnieni do głosowania
 100 701    liczba głosujących
  99 600    głosy ważnie oddane
   1 101    unieważnione głosy
 39,75%    frekwencja

 padło głosów na listę:
 
 25 308      25,41%     Komitet Zjednoczonych Stronnictw Narodowo-Żydowskich       - 2 mandaty
 20 584      20,67%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 1 mandat
 19 916      20,00%     Polska Partia Socjalistyczna                               - 1 mandat
 15 477      15,54%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”                         - 1 mandat
 11 864      11,91%     Ukraiński Niezależny Chłopski Komitet                      - 1 mandat

53. Okręg wyborczy nr 53 - Stanisławów 
 363 213    uprawnieni do głosowania
 114 015    liczba głosujących
 113 432    głosy ważnie oddane
     583    unieważnione głosy
 31,39%    frekwencja

 padło głosów na listę:
 
 31 028      27,35%     Agrarna Ukraińska Chłopska Partia                          - 3 mandaty
 24 428      21,54%     Komitet Zjednoczonych Stronnictw Narodowo-Żydowskich       - 3 mandaty
 23 195      20,45%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 2 mandaty
 15 681      13,82%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”                         - 1 mandat
  7 593       6,69%     Polska Partia Socjalistyczna

54. Okręg wyborczy nr 54 - Tarnopol 
 417 360    uprawnieni do głosowania
 144 666    liczba głosujących
 143 674    głosy ważnie oddane
     992    unieważnione głosy
 34,66%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 62 656      43,61%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”                         - 5 mandatów
 34 167      23,78%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 3 mandaty
 26 065      18,14%     Komitet Zjednoczonych Stronnictw Narodowo-Żydowskich       - 2 mandaty
 10 957       7,63%     Agrarna Ukraińska Chłopska Partia 
  2 896       2,02%     Polska Partia Socjalistyczna

55. Okręg wyborczy nr 55 - Złoczów 
 391 147    uprawnieni do głosowania
 132 532    liczba głosujących
 130 199    głosy ważnie oddane
   2 333    unieważnione głosy
 33,88%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 47 804      36,71%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”                         - 4 mandaty
 36 449      27,99%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 3 mandaty
 28 486      21,88%     Komitet Zjednoczonych Stronnictw Narodowo-Żydowskich       - 2 mandaty
  9 275       7,12%     Ukraiński Niezależny Chłopski Komitet
  3 600       2,76%     Polska Partia Socjalistyczna

56. Okręg wyborczy nr 56 - Kowel 
 196 442    uprawnieni do głosowania
 109 169    liczba głosujących
 107 717    głosy ważnie oddane
   1 452    unieważnione głosy
 35,73%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 91 184      84,65%     Blok Mniejszości Narodowych RP                             - 5 mandatów
  3 574       3,32%     Związek Rad Ludowych
  3 483       3,23%     Polskie Centrum
  3 038       2,82%     Państwowe Zjednoczenie na Kresach
  2 981       2,77%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”
  2 486       2,76%     Polska Partia Socjalistyczna

57. Okręg wyborczy nr 57 - Łuck 
 201 444    uprawnieni do głosowania
 118 235    liczba głosujących
 116 626    głosy ważnie oddane
   1 609    unieważnione głosy
 58,69%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 77 312      66,29%     Blok Mniejszości Narodowych RP                             - 6 mandatów
 10 653       9,13%     Związek Rad Ludowych
  8 976       7,70%     Stronnictwo włościańsko-rolnicze
  5 861       5,03%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej
  4 782       4,10%     Państwowe Zjednoczenie na Kresach
  4 386       3,76%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”
  3 049       2,61%     Polska Partia Socjalistyczna

58. Okręg wyborczy nr 58 - Krzemieniec 
 221 319    uprawnieni do głosowania
 139 240    liczba głosujących
 138 339    głosy ważnie oddane
     901    unieważnione głosy
 62,46%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 121 009      87,47%     Blok Mniejszości Narodowych RP                             - 5 mandatów
   9 148       6,61%     Państwowe Zjednoczenie na Kresach
   4 237       3,06%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej

59. Okręg wyborczy nr 59 - Brześć nad Bugiem 
 234 071    uprawnieni do głosowania
 113 929    liczba głosujących
 111 581    głosy ważnie oddane
   2 348    unieważnione głosy
 48,67%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 44 805      40,15%     Blok Mniejszości Narodowych RP                             - 3 mandaty
 20 746      18,59%     Polska Partia Socjalistyczna                               - 1 mandat
 13 598      12,19%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”                    - 1 mandat
  8 816       7,90%     Państwowe Zjednoczenie na Kresach
  8 660       7,76%     Związek Proletariatu Miast i Wsi
  4 214       3,78%     Bezpartyjny Związek Polesia  
  3 715       3,33%     Związek Rad Ludowych

60. Okręg wyborczy nr 60 - Pińsk 
 208 160    uprawnieni do głosowania
 125 500    liczba głosujących
 124 335    głosy ważnie oddane
   1 165    unieważnione głosy
 60,29%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 52 981      42,61%     Polska Partia Socjalistyczna                               - 3 mandaty
 30 974      24,91%     Blok Mniejszości Narodowych RP                             - 1 mandat
 26 925      21,66%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”                    - 1 mandat
  4 553       3,66%     Zjednoczenie Krajowe Polesia
  3 527       2,84%     Polskie Centrum

61. Okręg wyborczy nr 61 - Nowogródek 
 245 835    uprawnieni do głosowania
 133 701    liczba głosujących
 130 982    głosy ważnie oddane
   2 739    unieważnione głosy
 54,38%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 59 805      45,66%     Blok Mniejszości Narodowych RP                             - 4 mandaty
 41 351      31,57%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”                    - 2 mandaty
 11 501       8,78%     Państwowe Zjednoczenie na Kresach
  9 129       6,97%     Związek Rad Ludowych
  7 197       5,49%     Zjednoczenie Krajowe Polesia

62. Okręg wyborczy nr 62 - Lida 
 265 577    uprawnieni do głosowania
 152 807    liczba głosujących
 150 993    głosy ważnie oddane
   1 814    unieważnione głosy
 57,53%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 51 668      34,22%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”                    - 3 mandaty
 40 677      26,94%     Blok Mniejszości Narodowych RP                             - 2 mandaty
 34 344      22,75%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”                         - 1 mandat
 18 112      12,00%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 1 mandat
  4 284       2,84%     Związek Proletariatu Miast i Wsi

63. Okręg wyborczy nr 63 - Wilno 
 158 280    uprawnieni do głosowania
 105 443    liczba głosujących
 104 953    głosy ważnie oddane
     490    unieważnione głosy
 66,61%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 32 031      30,52%     Chrześcijański Związek Jedności Narodowej                  - 2 mandaty
 16 555      15,77%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”                         - 1 mandat
 13 991      13,33%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”                    - 1 mandat
 13 064      12,45%     Polska Partia Socjalistyczna                               - 1 mandat
 12 785      12,18%     Blok Mniejszości Narodowych RP
  6 489       6,18%     Państwowe Zjednoczenie na Kresach
  3 591       3,42%     Żydowski Demokratyczny Blok Ludowy
  2 417       2,30%     Związek Rad Ludowych

64. Okręg wyborczy nr 64 - Święciany 
 236 589    uprawnieni do głosowania
 121 727    liczba głosujących
 120 346    głosy ważnie oddane
   1 381    unieważnione głosy
 51,44%    frekwencja

 padło głosów na listę:

 56 732      47,14%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”                    - 4 mandaty
 36 609      30,42%     Blok Mniejszości Narodowych RP                             - 2 mandaty
 10 971       9,12%     Polskie Centrum
  5 128       4,26%     Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” 
  4 119       3,42%     Związek Rad Ludowych
  3 511       2,92%     Żydowski Demokratyczny Blok Ludowy

Zobacz też  
 Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej I kadencji (1922–1927)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wybory parlamentarne w Polsce 1922 w drukach ulotnych – kolekcja w bibliotece Polona

1922
Polska
1922 w Polsce